Atlantis kan referere til flere artikler:

 Atlantis – sagnomspunden ø
 Atlantis (stumfilm) – en dansk stumfilm af August Blom
 Atlantis: Det forsvundne rige – en amerikansk tegnefilm fra Walt Disney
 Atlantis (film) – dokumentarfilm af Luc Besson
 Atlantis (musical) – musical om øen og sagnet
 Atlantis (Paradisøen) – et hotel i Bahamas
 Atlantis (rumfærge) – amerikansk rumfærge
 Atlantis (tidsskrift) – dansk tidsskrift udgivet af Thøger Larsen